Slow Riot for New Zerø Kanada — первый EP пост-рок группы Godspeed You! Black Emperor. Он был выпущен на монреальском лейбле Constellation Records в 1999 и был переиздан на Kranky Records.

Обложка 
Сложно заметить отсылки к группе на обложке альбома — наружная часть не делает никаких отсылок вовсе. Упоминание названия группы есть лишь в буклете, а название альбома изображено лишь на ребре диска. Названия композиций вообще нигде не перечислены на обложке.

Картонный футляр необычен тем, что открывается в противоположную от обычного CD диска сторону. Связано это с отсылкой к ивриту, который читается справа-налево.

Лицевая сторона альбома содержит еврейские символы, в транслитерации: «Тоху ва Боху» (бесформенность и пустота). Эта фраза употребляется в Книге Бытия 1:2 и Книге пророка Иеремии 4:23, для описания момента когда Бог ещё не создал свет. Точка и тире над буквами называются тропами. Они диктуют мелодию и интонацию в Торе.

Обратная сторона обложки альбома содержит информацию на итальянском языке о том, как приготовить коктейль Молотова.

Композиции

Moya 
Название композиции, по всей видимости, связано с именем участника группы Майка Мойа.

BBF3 
Название композиции — аббревиатура принадлежащего одному из репортёров прозвища «Blaise Bailey Finnegan III», чей эксцентричный бред составил основу песни. Финеган читает стихотворение якобы написанное им самим. В основе стихотворения лежит песня «Virus» группы Iron Maiden которая была написана их вокалистом Блэйзом Бэйли. Состав группы был не в курсе этого факта на момент выпуска EP.

Список композиций

Участники 
 Thierry Amar — гитара
 David Bryant — гитара
 Bruce Cawdron — барабаны, перкуссия
 Aidan Girt — барабаны, перкуссия
 Norsola Johnson — виолончель
 Efrim Menuck — гитара
 Mike Moya — гитара
 Mauro Pezzente — бас гитара
 Sophie Trudeau — скрипка

Примечания 

Мини-альбомы 1999 года
Альбомы Godspeed You! Black Emperor
Альбомы Constellation Records (Канада)